Rádio ABC (atualmente conhecida como 103.3 FM) é uma estação de rádio brasileira com sede em Novo Hamburgo, RS. Faz parte do Grupo Editorial Sinos e opera na frequência FM 103.3 MHz que era da Unisinos FM (desativada em junho de 2019), e seus estúdios estão localizados na sede do Jornal NH, em Novo Hamburgo. Sua inauguração ocorreu em 14 de fevereiro de 1948. Em 2008, aparecia na vice-liderança de audiência na cidade. Foi afiliada da rede Jovem Pan. 

A emissora operou em AM 900 KHz desde sua fundação até 11 de maio de 2020, quando migrou em definitivo para o FM 103.3, aumentando assim o raio de atuação nos vales do Sinos, Paranhana, Caí e a grande Porto Alegre (incluindo a capital gaúcha) e estreia uma nova programação híbrida com informação e música no formato talk & news.

Equipe

Apresentadores

 João Paulo Gusmão
 Guilherme Trescastro
 Wesley Wierganowiez
 Nando Gross
 Anderson Dilkin
 Caroline Costa
 Cláudio Brito

Repórteres

 João Paulo Gusmão
 Guilherme Trescastro
 Wesley Wierganowiez
 Anderson Dilkin
 Caroline Costa

Equipe Técnica
 Ederson Canalle

Programas

 Madrugada Light
 103 1ª Hora
 Ponto e Contraponto
 Redação 103
 NH 10
 103 Sports
 NH News
 Banana Show
 Play 103 (tarde, noite e fins de semana)
 Go Back
 NH 1 na Hora Certa (durante a programação)
 Pré-jogo ABC
 Jornada Esportiva
 Sala de Imprensa

Equipe Esportiva
 Transmite partidas de futebol do  e da dupla Grenal além de vôlei, futebol amador, entre outros esportes. Sempre com equipe presente em estádios, ginásios e arenas.

Narradores
 Daniel Oliveira 
 Daniel Felix

Comentaristas
 Nando Gross 
 José Carlos Keiber

Repórteres
 João Paulo Gusmão
 Wesley Wierganowiez

Plantão
 Anderson Dilkin

Coordenação da Equipe
 João Paulo Gusmão

Equipe de Carnaval

Apresentação
 Cláudio Brito

Comentaristas
 Renato Dorneles

Repórteres

 Elias Costa
 João Paulo Gusmão
 Juliano Vieira
 Fred Soares
 Vinicius Brito
 João Victor Torres
 Isabel Cristina
 Vinícius Maroni
 Renato Araújo
 Édy Dutra
 Alvaro Machado

Central ABC do Carnaval
 Wesley Wierganowiez

Coordenador
 Cláudio Brito

Ligações externas 

Estações de rádio de Novo Hamburgo
Estações de rádio fundadas em 1948
Grupo Editorial Sinos